La Maison Pieper, une maison de style Art nouveau de Liège
 Amos Pieper, un footballeur allemand
 Cecile Pieper, une joueuse de hockey sur gazon allemande
 Cornelia Pieper, une femme politique allemande
 Dorina Pieper, une biathlète allemande
 Josef Pieper, un philosophe catholique allemand.
 Leonie Pieper, une rameuse allemande.
 Renate Jürgens-Pieper, une femme politique allemande
 Roland Pieper, un entrepreneur néerlandais
 Stefan Pieper, un sauteur à ski allemand

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Homonymie de patronyme